Pürschel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Pürschel (1941–2023), deutscher Eishockeyspieler
Victor Pürschel (1877–1963), dänischer Jurist und Politiker